Das Wort Benteler bezeichnet
 Benteler (Langenberg), einen Ortsteil der Gemeinde Langenberg im Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen 
 Benteler (Unternehmen), das deutsche Industrieunternehmen Benteler International AG